Jevgenyij Alekszejevics Torcsinov (Евгений Алексеевич Торчинов; Ordzsonikidze, 1956. augusztus 22. – Szentpétervár, 2003. július 12.) szovjet–orosz sinológus, buddhológus.

Élete, munkássága 
Torcsinov 1973-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait a Szentpétervári Egyetem Orienatisztikai Karán, ahol kínai filológia szakon végzett 1978-ban. Ezt követően kutatóként dolgozott az akadémia Orientalisztikai Kutatóintézetében (1984–1994). 1994-ben szerzett doktori fokozatot a taoizmussal kapcsolatos disszertációjával. 1998-ban ő lett a vezetője a Szentpétervári Állami Egyetem megalakult vallás- és filozófiatörténeti tanszéknek, majd 1999-ben megalapította a keleti vallások és kultúrák tanszéket.

Torcsinov 1975-től gyakorló buddhistának tartotta magát. Vendégporfesszorként tanított a kanadai Saskatchewani Egyetemen is. A taoizmus- és a buddhizmuskutatás nemzetközileg elismert szaktekintélye.

Főbb művei

Könyvei
 Религии мира. Опыт запредельного (трансперсональные состояния и психотехника). СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997.
 Пути философии Востока и Запада: Познание запредельного. СПб: «Азбука-классика», «Петербургское востоковедение», 2005. – 480 с.
 Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания.  СПб.: Андреев и сыновья, 1993 (2-е дополненное издание: СПб.: Лань, 1998).
 Введение в буддологию. Курс лекций. СПб., Петербургское философское общество, 2000. – 304 с.
 Бой тигра с драконом или секреты китайской кухни
 Буддизм в Китае // Буддизм. Каноны. История. Искусство. М., Дизайн. Информация. Картография, 2006 г. , .

Fordításai
 Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь). Предисловие, перевод, комментарии. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1994.
 Трактат о пробуждении веры в Махаяну (Махаяна шраддхотпада шастра).  СПб.: Издательство Буковского, 1997.
 Пятый Чаньский Патриарх Хун-жэнь. Трактат об основах совершенствования сознания (Сю синь яо лунь).  СПб.: Дацан Гунзэчойнэй, 1994.
 Гэ Хун. Баопу-цзы. Эзотерическая часть. Перев., предисл., коммент. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1999.

Cikkei
 Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного: Мартин Хайдеггер и даосизм // Религия и традиционная культура. Сборник научных трудов. СПб., 2000, с.74-90.
 Этика и ритуал в религиозном даосизме // Этика и ритуал в традиционном Китае: М.: Наука, 1988, с. 202–235.
 Трактат Гэ Хуна и «искусство внутренних покоев» // Петербургское Востоковедение. Вып. 4. СПб., 1993.
 Доктрина происхождения зла в лурианской и саббатианской Каббале и в буддийском «Трактате о Пробуждении веры в Махаяну»// Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts. Ed. by D. Abrahams and A. Elqayam. Vol. 5, 2000, p. 183–198.
 Даосско-буддийское взаимодействие (теоретико-методологические проблемы исследования) // Народы Азии и Африки, 1988, № 2, с. 45-54.
 Даосизм и китайская культура: проблема взаимодействия // Народы Азии и Африки, 1982, № 2, с. 155–168.

Megjegyzések

Források

Irodalom

További információ 

Orosz sinológusok
1956-ban született személyek
2003-ban elhunyt személyek